Parlamento de Negrete es el nombre de cuatro reuniones diplomáticas celebradas entre mapuches y españoles durante la época colonial en Chile:
 Parlamento de Negrete (1726);
 Parlamento de Negrete (1771);
 Parlamento de Negrete (1793);
 Parlamento de Negrete (1803)

Tratados internacionales
Negrete